Det Danske Selskab kan henvise til flere artikler:

 Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, et selskab som har til formål at fremme viden om Danmarks historie.
 Det Danske Kulturinstitut, en selvejende institution, som modtager en årlig bevilling på finansloven.